Mamadou Konaté (1897-1956), homme politique malien ;
 Mamadou Konaté, (1959- ), photographe malien ;
 Mamadou Ismaïla Konaté (1963-), juriste et homme politique malien.